Магистрат ( — «начальство») — городской исполнительный орган государственной власти или местного самоуправления.

В Древнем Риме 

В Древнем Риме — должностное лицо, избираемое населением на 1 год, для безвозмездного исполнения государственных функций, а также общее название этих должностей.

В Италии
В Италии судебные и прокурорские должности представляют собой единую службу магистратуры. Ст. 190 Уложения о судоустройстве гласит: «Магистраты  – судьи и прокуроры – подчиняются общим правилам прохождения судейской карьеры и различаются исключительно по выполняемым функциям». Магистраты назначаются на судебные и прокурорские должности,  возможно перемещение с должности прокурора на должность судьи и обратно.

Во Франции 
Во Франции под  понимается совокупность судебных чинов и прокуроров, а также и высшие административные чиновники.

В Англии 
В Англии  — высшие полицейские чиновники и мировые судьи.

В Германии 
В Германия  до начала XIX века местный орган государственной власти на территории города, с начала XIX века — исполнительный орган местного самоуправления на уровне города. Каждый магистрат состоит из оплачиваемого бургомистра () (в городах земельного подчинения — обер-бургомистра ()), избираемого населением в 2 тура сроком на 4 года, оплачиваемых первого советника (Erste stadtrat) (в городах земельного подчинения — бургомистра) и советников (Stadtrat) и неоплачиваемых советников, избираемых городским собранием депутатов сроком на 4 года. Возникли в средневековый период в большинстве городов всей Германии и до XIX века являлись местными органами государственной власти на территории города. В 1946—1947 гг. в ГДР (кроме Восточного Берлина) были переименованы в советы городов (Stadtrat, с 1952 года — Rat der Stadt), срок полномочий был уменьшен до 4 лёт. В 1955 году в Нижней Саксонии и Северном-Рейне-Вестфалии, в 1990 году в ГДР и Шлезвиг-Гольштейне были заменены единоличными оплачиваемыми бургомистрами.

В Австрии 
Местный орган государственной власти на уровне города земельного подчинения.

В Швеции и Финляндии 
В Швеции до 1965 года и в Финляндии до 1993 года — местные органы государственной власти на уровне городов. Каждый магистрат состоял из бургомистра, назначавшегося правительством по предложению городского собрания депутатов, и ратманов, избиравшихся городским собранием депутатов. В Швеции упразднены в 1965 году, в Финляндии в 1993 году.

В Дании 
В Дании до XIX века - местный орган государственной власти на территории города, с XIX века — исполнительный орган местного самоуправления в некоторых городах. Состоят из бургомистров и ратманов. Избирается городскими советами.

В Норвегии 
В Норвегии до XIX века местный орган государственной власти на территори города, с XIX века до 1922 года — исполнительный орган местного самоуправления в некоторых городах. Состояли из бургомистров и ратманов. Избирался городскими правлениями. Заменены городскими советами в 1922 году

В России 

В России в 1720—1864 гг. — местные органы государственной власти и суды первой инстанции на уровне городов. Состояли из бургомистров и ратманов, избиравшихся населением. Созданы в 1720 году, в 1727 году переименованы в ратуши, в 1743 году было возвращено прежнее название, в 1800 году магистраты переименованы в ратгаузы, но в 1802 году повторно было возвращено прежнее название. В 1864 году заменены всесословными мировыми судьями.

Литература 
 Регламент или устав главного магистрата

Примечания 

Город
История права
Магистраты Римской Республики
Магистратуры Древнего Рима